Christiane Taubira (1952-), femme politique française, parlementaire française et européenne puis Garde des Sceaux, ministre de la Justice de  à  ;
 Jean-Marie Taubira (1950-), homme politique élu local guyanais,  frère de Christiane Taubira.